Светско првенство у хокеју на леду 1951. () био је 18. по реду турнир за титулу светског првака у хокеју на леду у организацији Међународне хокејашке федерације (ИИХФ). Европске селекције уједно су се такмичиле и за 29. титулу првака Европе. Првенство се одржавало од 9. до 17. марта у Паризу на клизалишту спортског центра Велодром (). Био је то трећи пут да је Француска организовала светско првенство у овом спорту (1924. и 1930), а наредно светско рпвенство елитне дивизије Француска је организовала тек 66 година касније − 2017. године.

На првенству је по први пут учествовало 13 екипа подељених у две квалитетне скупине. Седам најбољих екипа борило се за титулу светског и европског првака, док се преосталих 6 тимова такмичило у развојној групи -{Criterium Européen}- која ће касније постати Б дивизија. У ове групе играло се по бергеровом систему.

Титулу светских првака са успехом је одбранила селекција Канаде коју су на овом првенству представљали играчи екипе Летбриџ мејпли ливси. Сребрну медаљу освојила је репезентација Шведске која је уједно и као најбоље пласирана европска селекција освојила титулу европског првака. Бронза је, као и годину дана раније, припала селекцији Швајцарске.

Репрезентација Југославије вратила се на такмичење по први пут након дебитантског наступа на СП 1939. и завршила такмичење као последњепласирана у другој групи.

Учесници првенства 
Елитна група

  
 
 
  
  
 
 

-{Criterium Européen}-

Систем такмичења 
У елитној групи такмичило се 7 екипа и играло се по бергеровом систему (једнокружно свако са сваким) у 6 кола. Коначан пласман одређен је на основу броја освојених бодова. исти систем је примењен и у групи Б. 

Победа се вредновала са 2, а нерешен резултат са 1 бодом.

Елитна група

-{Criterium Européen}-

Коначни пласман и признања

Коначан пласман 
Коначан пласман на светском и европском првенству 1951. био је следећи:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Европско првенство у хокеју на леду
 Међународна хокејашка федерација

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати првенства
 -{Duplacey, James . Total Hockey: The official encyclopedia of the National Hockey League. Total Sports. }-

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Француској
Хокеј на леду у 1951.